Rousset (Bouches-du-Rhône)
 Rousset (Altos-Alpes)
 Rousset (Castanho-avermelhado) - cor marrom-escura